Hamburg puede referirse a:

Toponimia

en Alemania 
 Hamburgo, ciudad.

en Estados Unidos 
 Hamburg, en el estado de Arkansas.
 El Municipio de Hamburg, en Carolina del Norte.
 Hamburg, en Connecticut.
 El Municipio de Hamburg, en el condado de Dickey, Dakota del Norte.
 El Municipio de Hamburg, en el condado de Wells, Dakota del Norte.
 Hamburg, en Illinois.
 Hamburg, en Iowa.
 El Municipio de Hamburg (township), en Míchigan.
 Hamburg, en Minnesota.
 Hamburg, en Misuri.
 Hamburg, en Nueva Jersey.
 Hamburg, en Nueva York.
 Hamburg, en Pensilvania.

Equipos deportivos 
 El Hamburgo S. V., club de fútbol de la ciudad de Hamburgo.
 El H. S. V. Hamburg, club de balonmano de la ciudad de Hamburgo.